Битосси () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Битосси, Ренато (1899–1969) — деятель итальянского и международного рабочего движения. 
 Битосси, Франко (род. 1940) — итальянский велогонщик.